NFL sezona 1999. je 80. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 12. rujna 1999. Super Bowl XXXIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 30. siječnja 2000. u Atlanti u Georgiji na stadionu Georgia Dome sastali pobjednici AFC konferencije Tennessee Titansi i pobjednici NFC konferencije St. Louis Ramsi. Pobijedili su Ramsi rezultatom 23:16 i tako osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti. Ramsima je također to prvi naslov prvaka od preseljenja momčadi u St. Louis iz Los Angelesa 1995. godine. 

Nakon trogodišnjeg prekida, u ligu se 1999. kao 31. momčad vraćaju Cleveland Brownsi. Tako se po prvi put od 1966. dogodilo da liga ima neparan broj momčadi.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1999.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Steve Beuerlein, Carolina Panthers - 4436
Najviše jarda probijanja: Edgerrin James, Indianapolis Colts - 1553
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Marvin Harrison, Indianapolis Colts - 1663

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Kevin Carter, St. Louis Rams - 17
Najviše presječenih lopti: Donnie Abraham, Tampa Bay Buccaneers, James Hasty, Kansas City Chiefs, Sam Madison, Miami Dolphins, Troy Vincent, Philadelphia Eagles i Rod Woodson, Baltimore Ravens - 7

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: St. Louis Rams - 526 (32,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: St. Louis Rams - 400,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: San Francisco 49ers - 130,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: St. Louis Rams - 272,1 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Jacksonville Jaguars - 217 (13,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Buffalo Bills - 252,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: St. Louis Rams - 74,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Buffalo Bills - 167,2 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1999. u NFL-u
NFL.com, sezona 1999.

Izvori 

1999